Alexis Vincent Charles Berbiguier de Terre-Neuve du Thym (1764-1851), fou littéraire ;
 Benoit Tranquille Berbiguier (1782-1835) flutiste, pédagogue et compositeur français.